Un scindage peut signifier :

 un scindage binaire, une méthode utilisé dans l'arithmétique multiprécision ;
 une rétraction ou une section d'un morphisme dans une suite exacte.